Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «Kazenergy» () — независимая некоммерческая организация, добровольное объединение организаций нефтегазового и энергетического комплекса Республики Казахстан. 

Целью создания ассоциации является объединение юридических лиц для координации их деятельности, а также представления и защиты общих интересов и содействия устойчивому развитию организаций нефтегазовой и энергетической отраслей.

Миссия ассоциации состоит в формировании благоприятных условий для динамичного и устойчивого развития нефтегазового и энергетического комплекса Казахстана.

Ассоциация зарегистрирована 2 ноября 2005 года. Учредителями ассоциации являлись акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз», акционерное общество «Разведка Добыча «КазМунайГаз», акционерное общество «КазТрансОйл», акционерное общество «КазТрансГаз», акционерное общество «Интергаз Центральная Азия», акционерное общество «Торговый дом «КазМуйнайГаз», акционерное общество «Казахстанкаспийшельф», акционерное общество «КазРосГаз», товарищество с ограниченной ответственностью «Казахтуркмунай», товарищество с ограниченной ответственностью «КазМунайГаз-Сервис» и общественный фонд «Мунайшы» им. Н.А. Марабаева.

Структура управления 
Высшим органом управления является Общее собрание членов ассоциации.

Органом управления является Совет ассоциации, возглавляемый Председателем ассоциации.

Исполнительным органом управления является Исполнительный комитет, возглавляемый Генеральным директором.  

Контрольным органом является Ревизионная комиссия.

Члены ассоциации 
Членами ассоциации являются 59 компаний, осуществляющих деятельность в нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и энергетической отраслях:

Стратегические приоритеты ассоциации 
Стратегическими приоритетами в рамках Стратегии развития ассоциации на 2021-2025 годы являются:

1) устойчивое развитие компаний нефтегазового и электроэнергетического секторов в процессе «энергетического перехода» и повышения экологических требований (низкоуглеродное развитие, декарбонизация, внедрение НДТ);

2) развитие проектов «зеленой энергетики» (возобновляемые и альтернативные источники);

3) развитие проектов нефтегазохимии и углехимии;

4) развитие газовых проектов;

5) поддержка новых инвестиций в геологоразведку и устранение регуляторных барьеров в деятельности нефтегазодобывающих предприятий;

6) благоприятные условия тарифного и прочего регулирования, устранение регуляторных барьеров в деятельности электроэнергетических предприятий;

7) условия наднационального регулирования (общие рынки нефти, газа, нефтепродуктов и электроэнергетики ЕАЭС), учитывающие интересы отечественных предприятий;

8) развитие человеческого капитала;

9) укрепление положительного имиджа отечественной нефтегазовой и энергетической отрасли на международном уровне.

Консультативно-совещательные органы 
При ассоциации функционируют постоянно действующие консультативно-совещательные органы:

1) Координационный совет по развитию нефтегазовой отрасли;

2) Координационный совет по развитию энергетической отрасли;

3) Координационный совет по вопросам экологии и низкоуглеродного развития;

4) Координационный совет по развитию человеческого капитала;

5) Координационный совет по финансово-экономическим вопросам;

6) Научно-технический совет.

Международное сотрудничество 

Ассоциация ведет активную деятельность в качестве одного из основных представителей Казахстана на международной энергетической арене.

Одним из главных направлений деятельности Ассоциации в области международного сотрудничества является интеграция в глобальное экспертное энергетическое пространство. Именно поэтому развитие двусторонних и многосторонних международных связей, а также реализация международных проектов (в том числе правительственного уровня), участие и проведение форумов, конференций, пленарных и экспертных рабочих заседаний принадлежит к числу приоритетных задач Ассоциации.

Флагманским проектом Ассоциации на данном направлении является Евразийский форум KAZENERGY, который проводится один раз в два года, и привлекает десятки министров энергетики, экономики, глав важнейших международных организаций, крупнейших нефтегазовых корпораций и сотни казахстанских и международных экспертов отрасли. 

2017 (ХI) – СОЗИДАЯ ЭНЕРГИЮ БУДУЩЕГО

2019 (XII) – «БУДУЩЕЕ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ: ИННОВАЦИОННЫЙ РОСТ»

2021 (XIV) – ЭНЕРГЕТИКА ВО БЛАГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Важное место отводится работе Ассоциации в рамках следующих организаций и отраслевых объединений:

- Всемирный нефтяной совет.

Ассоциация исполняет функции Казахстанского национального комитета с 2008 года.

27 сентября - 2 октября 2022 года Ассоциация организовала VII Молодежный форум Всемирного нефтяного совета в г.Алматы на базе Казахстанско-Британского технического университета. В форуме приняли участие более 700 делегатов, 115 спикеров из 29 стран мира выступили с докладами.

- Всемирный энергетический совет.

Сотрудники Ассоциации входят в состав Казахстанского национального комитета и регулярно участвуют в различные мероприятиях, организуемых Секретариатом Всемирного энергетического совета.

4-8 октября 2021 года Ассоциация совместно с Всемирным энергетическим советом провела Всемирную энергетическую неделю. В мероприятии приняли участие 2600 делегатов из 105 стран мира, 108 казахстанских и международных спикеров обсудили актуальные вопросы глобальной энергетической отрасли.

Аналитика и издательская деятельность 
KAZENERGY ведет комплексную информационно-аналитическую работу по оценке нефтегазовой и энергетической сфер. Ассоциацией выпускаются Национальный Энергетический Доклад, журнал KAZENERGY, отраслевые справочники, юбилейные издания, посвященные важным датам отрасли.

Национальный Энергетический Доклад (НЭД) - комплексный документ, содержащий информацию о текущем состоянии и перспективах развития энергетической отрасли Казахстана. На сегодняшний день Ассоциацией KAZENERGY подготовлены 5 выпусков НЭД: в 2013, 2015, 2017, 2019, 2022 годах. Документы отражают стратегический взгляд KAZENERGY на устойчивое развитие нефтегазовой и энергетической отраслей Республики Казахстан, как единой системы. Главным экспертом в процессе работы над НЭД выступила компания IHS Markit. НЭД стал значимым событием для всего экспертного сообщества страны и дал ориентиры для дальнейшего развития энергетической отрасли Казахстана в контексте мировой энергетики. Выработанные на его основе выводы и рекомендации оказались востребованными в процессе принятия государством и бизнес-сообществом важных и непростых решений.

Важно отметить, что на постоянной основе в телеграмм-канале Ассоциации KAZENERGY размещается аналитика по всей отрасли. (https://t.me/kazenergy).

﻿ С 2009 года Ассоциацией издается журнал KAZENERGY – это информационно-аналитическое издание (тираж 1000 экземпляров), тематическое разнообразие которого отражает широкий спектр жизни страны: энергетику, экономику, политику, социальные вопросы, культуру и многое другое.

Журнал KAZENERGY — это доступ к аналитическим обзорам о ключевых трендах развития казахстанского нефтегазового и энергетического рынка, а также основным направлениям мировой энергетики.
Компании Казахстана